Brosnan ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Brosnan (1929–2014), US-amerikanischer Schriftsteller und Baseballspieler
 Joan Brosnan Walsh (1938–2009), irische Schauspielerin
 John Brosnan (1947–2005), australischer Schriftsteller
 Patrick Brosnan (* 1968), US-amerikanischer Mathematiker
 Pierce Brosnan (* 1953), irischer Schauspieler
 Seán Brosnan (1916–1979), irischer Politiker
 Troy Brosnan (* 1993), australischer Mountainbiker